Bandy Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bandy Branch (Lafayette County, Arkansas)
 Bandy Branch (Sharp County, Arkansas)
 Bandy Branch (Florida), im Okaloosa County
 Bandy Branch (Kentucky), im Elliott County
 Bandy Branch (West Virginia), im Boone County